Edwards Islands kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Edwards Islands (ö i Antarktis, lat -66,85, long 50,48), 
 Edwards Islands (ö i Antarktis, lat -73,78, long -102,17),

USA 

 Edwards Islands (ö i USA), Florida, Sarasota County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar